Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1971 проходили з 24 травня по 6 червня 1971 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Перші сіяні Жель Шанфро і Франсуаза Дюрр виграли титул, у фіналі перемігши несіяних Гелен Гурлей і Керрі Гарріс з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Main draw 

Жінки, парний розряд
1971 у жіночому тенісі